Суст:

 Суст — город в Нидерландах.
 Суст — город в Пакистане.
 Суст — кишлак в Афганистане.